Pittsburgh Penguins je hokejaški klub iz Pittsburgha u Pennsylvaniji u SAD-u.

Momčad je osnovana 1967. Sudjeluje u NHL-u od sezone 1967./68. kad se broj klubova u NHL-u povećao od 6 na 12 momčadi. Boje kluba su crna, vegaski zlatna i bijela.

U novo sagrađenoj dvorani PPG Paints Arena igraju se sve domaće utakmice. Nakon dvadeset godina sudjelovanja u NHL-u klub se nalazi pred športskim i financijskim problemima. Kao najlošija momčad u sezoni 1983./84.  Penguinsi smiju kao prvi odabrati igrača koji želi igrati u NHL-u. Klub se odlučio za Marija Lemieuxa i s njime postaju krajem osamdesetih jedna od najboljih momčadi u NHL-u. A početkom devedesetih osvajaju dva puta Stanleyjev kup. Početkom 21. stoljeća klub opet stoji pred financijskom i športskom krizom, no opet se oporavljaju i osvajaju Stanleyev Cup u sezoni 2008./09.

Momčad u sezoni 2014./15. 

Stanje: 2014

** = Na listi ozljeđenih.

Uspjesi 
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">

Poznati igrači i treneri 
 Tom Barrasso 1989. – 2000.
 Mike Bullard 1980. – 1986.
 Randy Carlyle 1978. – 1984.
 Paul Coffey 1987. – 1991.
 Sidney Crosby 2005.-
 Marc-André Fleury 2003.-
 Ron Francis 1991. – 1998.
 Sergei Gonchar 2005.-
 Kevin Hatcher 1996. – 1999.
 Jaromír Jágr 1990. – 2001.
 Darius Kasparaitis 
 Aleksej Kovalev 1998. – 2003.
 Robert Lang 1997. – 2002. Joe Mullen 1990. – 1995. i 1996. – 1997.
 Larry Murphy 1990. – 1995.
 Markus Näslund 1993. – 1996.
 Petr Nedvěd 1995. – 1997.
 Mark Recchi 1988. – 1991. i 2004.-
 Luc Robitaille 1994. – 1995.
 Ulf Samuelsson 1991. – 1995.
 Kevin Stevens 1987. – 1995. i 2001. – 2002.
 Martin Straka 1992. – 1995. i 1997-2003.
 Dick Tärnström 2002. – 2006.
 Rick Tocchet 1992. – 1994.
 Bryan Trottier 1990. – 1993. i 1993-1994.
 John LeClair 2005.-
 Mario Lemieux

Vanjske poveznice 
Pittsburgh Penguins

Izvori

Američki klubovi hokeja na ledu